Comps (Drôme)
Comps (Gard)
Comps (Gironde)
ook:
Comps-la-Grand-Ville, Aveyron 
Comps-sur-Artuby,  Var 
Les Ancizes-Comps,  Puy-de-Dôme